

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Delmar – città della Contea di Winston, Alabama
Delmar – città della Contea di Sussex, Delaware
Delmar – città della Contea di Clinton, Iowa
Delmar – città della Contea di Wicomico, Maryland
Delmar (New York) – census-designated place della Contea di Albany, New York
Delmar – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
Delmar – città della Contea di Chippewa, Wisconsin

Musica 
 Delmar – album dei Los Natas del 1998
 Delmar (Mediterraneo) - Artist, Producer, Dj, Music researcher from Calafici Records  .